

Codici 
 VVC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vanguardia, Villavicencio, Colombia

Meccanica
 VVC (Variable Valve Control) – sistema per la variazione della fasatura delle valvole sviluppato dal Gruppo Rover